Junackie hufce pracy – polska paramilitarna organizacja młodzieżowa
 pocisk z wgłębieniem wierzchołkowym (ang. jacketed hollow-point)